Эрасо () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Эрасо, Каталина (1592—1650) — полулегендарная женщина-конкистадор.
 Эрасо, Фриксон (род. 1988) — эквадорский футболист, защитник «Атлетико Минейро» и сборной Эквадора.
 Эрасо, Хави (род. 1992) — испанский футболист, полузащитник клуба «Атлетик Бильбао».